Анна Византийская — византийская царевна, жена Владимира Святого. Именование встречается в летописях.
 Анна Колтовская — 4-я жена Ивана Грозного (последняя из законных по православному обряду)
 Анна Васильчикова — 5-я жена Ивана Грозного

См. также 
 Анна Иоанновна — императрица
 Анна Леопольдовна — регент-правительница